Das Herrendoppel der US Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Das Finale bestritten Martin Damm und Leander Paes gegen Jonas Björkman und Max Mirny, welches Damm und Paes in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Paes hatte jedoch vorher bereits mit anderen Partnern Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2006